Бори́с Григо́рьевич Ки́бирев (род. 22 июня 1937, Султан-Янги-Юрт, Кумторкалинский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский политический деятель. Депутат Государственной думы второго (1995—1999), третьего (1999—2003) и четвёртого созывов (2003—2007), член фракции КПРФ.

Биография

Образование 
Окончил Ростовский институт инженеров железно-дорожного транспорта (РИИЖТ) в I960 г, меха­нический факультет, по специальности «Тепловозы и тепловозное хозяйство».

Карьера 
1960-1962 гг. Помощник машиниста тепловоза, по­мощник мастера по ремонту тепловозов локомотивного депо Карталы Южно-Уральской железной дороги, преподаватель Дорожно-технической школы, г. Троицк Челябинской области.

1962-1965 гг. инженер отдела ремонта службы локомотивного хозяйства Управления Южно- Уральской железной дороги, г. Челябинск.

1965 год – инженер-конструктор Усть-Лабинского механического завода Краснодарского края.

1965-1970 гг. – машинист тепловоза, начальник локомотивного депо станции Тимашевская Северо-Кавказ­ской железной дороги (Краснодарский край).

С 1970 года – на партийной и советской работе.

В 1970-1971 гг. – заведующий промышленно-транспортным отделом Тимашевского райкома КПСС Краснодарского края. 

1971-1973 гг. – заместитель председателя Тимашевского райисполкома, с 1973 года – се­кретарь Тимашевского райкома КПСС.

С 1975 года – заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации – заведующий Домом политического просвещения, заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации – заве­дующий сектором массово-политической работы Краснодарского крайкома КПСС, г. Краснодар.

В 1978 году – очно окончил в Москве Академию общественных наук при ЦК КПСС. Был назначен заместителем заведующего Отделом пропаганды и агитации, затем - заведующим Отделом пропаганды и аги­тации. В 1986 году избран секретарём, а в 1987 году – вторым секретарём Краснодарского крайкома КПСС.

С 4 марта 1990 года – Народный депутат РФ, координатор фракции «Коммунисты России» на Съезде народных депутатов России (1990-1993).

С июля 1990 года по август 1991 года – член Центрального Комитета КПСС.

Делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС, XXVIII съезда КПСС, съезда СКП-КПСС.

Делегат I съезда КП РСФСР и III съезда КПРФ.

В 1991-1995 гг. – главный инженер Краснодарского локомотивного депо Северо-Кавказской железной дороги, г.Краснодар.

В 1995-1996 гг. – председатель профкома депо.

В 1995 году избран депутатом Государственной думы второго созыва по списку КПРФ. Вошёл во фракцию КПРФ. Был членом Комитета по туризму и спорту. На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Геннадия Зюганова в Краснодарском крае.

19 декабря 1999 года избран депутатом Государственной думы третьего созыва. Вошёл во фракцию КПРФ. Был членом Комитета по охране здоровья и спорту. С апреля 2001 года — заместитель председателя Совета межфракционной депутатской группы «Юг России».

7 декабря 2003 избран депутатом Государственной думы четвёртого созыва. Вошёл во фракцию КПРФ. Стал членом Комитета по охране здоровья. В марте 2007 года требовал отставки министра здравоохранения Михаила Зурабова, заявив, что «в стране сформировалось представление о Зурабове, как о министре, проводящем тяжелые, неэффективные социальные эксперименты»

В 2013 году вошёл в состав Оргкомитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию расстрела Съезда народных депутатов России и Верховного Совета РФ.

Награды 
Ордена СССР: Знак Почёта (1975), Дружба народов (1986).     

Орден КПРФ : Партийная Доблесть (2002).

Международные: Международный Орден Миротворца (2004)

Медали СССР: За освоение Целинных земель (1957), За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  В.И. Ленина (1970),  Ветеран труда СССР (1990)

Медали РФ: 850 лет Москвы, 100 лет Транссибирской Магистрали (2003).

Отраслевые знаки отличия и медали 
Знак «Почетный железнодорожник» (Министерство путей сообщения РФ, 1996)      

Знак «Отличник здравоохранения» (Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2006) 

Медаль «За заслуги в развитии курортного дела» (Государственный комитет по физической культуре и туризму РФ, 1998) 

Медаль «50 лет начала освоения Целинных земель (Министерство сельского хозяйства РФ, 2004)

Медаль Краснодарского края «За выдающийся вклад в развитие Кубани» Первой степени (2002)

Казачьи награды: – Памятный знак «300 лет Кубанскому казачьему войску» (2002) 

«10 лет Центральному казачьему войску» (2004)

Награды Государственной Думы 
Юбилейный знак «10 лет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (2003)

Медаль «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации» (2007)

Источники

Ссылки 
 Биографическая справка
 КИБИРЕВ Борис Григорьевич

Интервью 
 [www.apn-spb.ru/opinions/article6303.htm «Эффективные менеджеры» Якунина сломают Россию по Уралу]

Выпускники Ростовского государственного университета путей сообщения
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Члены КПРФ
Народные депутаты России
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Члены ЦК КПСС
Вторые секретари Краснодарского крайкома КПСС